Гассер

Фамилия 
 Гассер, Анна (род. 1991) — австрийская сноубордистка.
 Гассер, Барбара (род. 1989) — австрийская гимнастка.
 Гассер, Леопольд (1836—1871) — австрийский оружейник, конструктор ручного стрелкового оружия.
 Гассер (компания) — компания по производству стрелкового оружия, созданная Леопольдом Гассером.
 Револьвер Гассера
 Гассер, Седрик (род. 1998) — швейцарский футболист, защитник клуба «Вадуц».
 Гассер, Герберт Спенсер (1888—1963) — американский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1944 год).